Filmes
 The Misfits (filme) — com Clark Gable e Marilyn Monroe, conhecido no Brasil como Os Desajustados
 The Boys Next Door — com Charlie Sheen, exibido no Brasil como Os Desajustados
 Withnail & I (1987) — comédia com Richard E. Grant traduzida no Brasil como Os Desajustados
 Fúsi (2015) — drama dinamarquês distribuído no Brasil com o título Desajustados

Desambiguações de cinema